Товарово —  деревня в Пыталовском районе Псковской области, Вышгородская волость
 Товарово —  деревня в Пыталовском районе Псковской области, Тулинская волость